Vâlcelele ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Vâlcelele (Buzău), Gemeinde im Kreis Buzău
 Vâlcelele (Călărași), Gemeinde im Kreis Călărași

 Vâlcelele (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Vâlcelele (Bihor), Dorf im Kreis Bihor
 Vâlcelele (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani
 Vâlcelele (Cluj), Dorf im Kreis Cluj
 Vâlcelele (Constanța), Dorf im Kreis Constanța
 Vâlcelele (Giurgiu), Dorf im Kreis Giurgiu
 Vâlcelele (Iași), Dorf im Kreis Iași
 Vâlcelele (Prahova), Dorf im Kreis Prahova
 Vâlcelele (Suceava), Dorf im Kreis Suceava
 Vâlcelele (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea

 Vâlcelele Bune, Dorf im Kreis Hunedoara
 Vâlcelele de Sus, Dorf im Kreis Olt

Siehe auch: Vâlcele